Die Catella Swedish Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Juli 2009 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Stuttgart der Mercedes Cup gespielt, der genau wie die Catella Swedish Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war der an drei gesetzte Tommy Robredo, der dieses Jahr im Halbfinale gegen Juan Mónaco ausschied. Dieser wiederum unterlag im Finale dem Setzlistenzweiten und Lokalmatadoren Robin Söderling in zwei Sätzen mit 6:3, 7:64. Für Söderling war es der erste Titel in diesem Jahr (sein vierter insgesamt), nachdem er bei den diesjährigen French Open im Finale dem Schweizer Roger Federer unterlag. Im Doppel traten Jonas Björkman und Söderling nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Björkman gar nicht am Turnier teilnahm, schaffte es Söderling mit seinem Partner Robert Lindstedt bis ins Finale. Dort unterlagen sie dem Duo Jaroslav Levinský und Filip Polášek in drei Sätzen mit 6:1, 6:3, [10:7].

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Juli 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 19 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Båstad